Mehrweg steht für
 Mehrwegverpackung
 Mehrwegempfang
 Mehrwegeventil